Вторая хорватская футбольная лига 2009/2010 годов () — 19-й сезон второй по значимости лиги чемпионата Хорватии. Он начался 22 августа 2009 года и закончится 29 мая 2010 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата 
 Статистика на сайте rsssf.com
 Статистика на сайте soccerway.com

2009/2010
Хорватия
Хорватия
Спорт в Хорватии в 2009 году
Спорт в Хорватии в 2010 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2009/2010